Фільонка — щиток із тонкої дошки, фанери або іншого матеріалу в каркасі дверей, шафи тощо.
 Фільонка — внутрішнє поле декоративних рамок на стінах і на архітектурних частинах і деталях.
 Фільонка — тоненька смужка, що відділяє пофарбовану панель від верхньої частини стіни.

Примітки